Kaltofen ist der Name folgender Orte:

 Kaltofen (Striegistal), Ortsteil von Striegistal, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

Kaltofen ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Kaltofen (1841–1922), deutscher Holzschnitzer und Bildhauer
 Günter Kaltofen (1927–1977), deutscher Drehbuchautor
 Michael Kaltofen (1942–2015), deutscher Radsportler
 Willy Kaltofen (1918–2012), deutscher Musiker und Komponist